Cedar Springs può riferirsi a diverse località statunitensi:
Cedar Springs (Kentucky)
Cedar Springs (Michigan)
Cedar Springs (Texas)